Chrysopigí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chrysopigí (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Chrysopigí (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar